Большая питанга () — певчая птица семейства тиранновые.

Описание 
Большая питанга длиной 22 см и весом 63 г. Верхняя сторона коричневого цвета, голова с чёрно-белыми полосами, на макушке жёлтая полоса, горло белое, нижняя сторона жёлтая. Короткий, толстый клюв окрашен в чёрный цвет.

Распространение 
Большая питанга гнездится от южного Техаса и Мексики до Аргентины. В Карибском море встречается на Тринидаде, Бермудах и Тобаго. Птица гнездится на открытой лесистой местности с несколькими высокими деревьями, а также вокруг человеческих поселений.

Поведение 
Большая питанга — это громкая, общительная птица, которая защищает участок также от крупных птиц. Птица всеядна, питается насекомыми, грызунами, ящерицами, лягушками, а также плодами. Кроме того, она ловит рыбу.

Размножение 
Обе родительских птицы строят на дереве или телефонной мачте большое, изогнутое гнездо из стеблей растений и мха. Только самка высиживает 2 или 3 кремовых красно-коричневых пятнистых яйца.

Примечания

Литература 
 Bryan Richard: Vögel. Parragon , Bath, ISBN 1-4054-5506-3

Тиранновые
Птицы Центральной Америки
Животные, описанные в 1766 году
Птицы Южной Америки